И́ан Хе́ндри (, 13 января 1931 — 24 декабря 1984) — английский актёр. Известность приобрёл в 1960-е, снимаясь в сериале Мстители. Наиболее известные фильмы Убрать Картера (1971) и Профессия: репортёр.

Биография 
Актерская карьера Иана началась в 1955 году с небольших ролей на телевидении и в кино. В 1960 году он получил первую главную роль —- доктор Джеффри Брент в криминальном сериале Полицейский-хирург. Сериал из 13-ти серий прошел не особо удачно, но Хендри был замечен и взят на подобную роль доктора Дэвида Кила в новый приключенческий сериал под названием Мстители. Первоначально, Хендри был звездой сериала, а его партнер Патрик Макни в роли Джона Стида был его коллегой. Тем не менее производство первого сезона было прекращено из-за забастовки на студии и Хендри воспользовавшись возможностью покинул сериал и начал карьеру в кино. Патрик Макни занял его место и стал звездой сериала.

Иан Хендри умер в канун Рождества 1984 года в возрасте 53 лет от желудочного кровоизлияния. Он был кремирован и предан земле.

Личная жизнь 
Иан был женат трижды:
 Филлис Джоанна Белл (визажист на телевидение, сентябрь 1955 — октябрь 1962).
 Джанет Манро (актриса, 16 февраля 1963 — декабрь 1971). Дочери: Салли и Корри.
 Сэнди Джонс (27 мая 1975 — 24 декабря 1984). Дочь: Эмма.

Избранная фильмография

Номинации и награды 
 1963 г. — номинировался на премию «BAFTA» в категории «Самый многообещающий новичок в главной роли» в фильме «Живи сейчас — расплачивайся потом».
 1966 г. — получил награду «Золотая Звезда» за главную роль в сериале «Осведомитель».
 1972 г. — номинировался на премию «BAFTA» за второстепенную роль в фильме «Убрать Картера».

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Интересный материал о Иане Хендри
 The Avengers Forever Биография
 Иан Хендри на сайте BFI

Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы